Калаша — многозначный термин:
 Калаша — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области Беларуси.
 Калаша — металлический горшок, широко используемый в ритуальной практике индуизма.
 Калашский язык.

См. также 
 Калаш